Lutschka (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Lutschka (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Lutschka (Lypowa Dolyna), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna
 Lutschka (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
 Lutschka (Trostjanez), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Trostjanez

Siehe auch:
 Lúčka
 Loucka